Тростино — название нескольких населённых пунктов:
 Тростино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Тростино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Тростино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Тростино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Тростино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Тростино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.